„Wariag” – nazwa noszona na przestrzeni dziejów przez okręty rosyjskiej (radzieckiej) marynarki wojennej. Wariag (ros. Варяг) to Wareg:
 „Wariag” – korweta śrubowa z lat 60. XIX wieku
 „Wariag” – krążownik pancernopokładowy z okresu wojny rosyjsko-japońskiej, później japoński „Soya”, a od 1916 roku znów rosyjski „Wariag”
 „Wariag” – nieukończony krążownik lekki projektu 68bis z lat 50. XX wieku
 „Wariag” – krążownik rakietowy projektu 58 z lat 60. XX wieku
 „Wariag” – nieukończony lotniskowiec projektu 1134.6 z lat 80. XX wieku, sprzedany Chinom, gdzie wszedł do służby jako „Liaoning”
 „Wariag” – krążownik rakietowy projektu 1164 z lat 80. XX wieku, ex „Czerwona Ukraina”

Przypisy

Bibliografia 
 
 
 
 

Nazwy rosyjskich i radzieckich okrętów